Herboldshausen ist geographischer Name und Namensbestandteil:
 Herboldshausen (Borken), Wüstung im Stadtgebiet von Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Herboldshausen (Kirchberg an der Jagst), Weiler/Wohnbezirk des Stadtteils Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herboldshauser Bach
 Herbolzheim